Lipnica kan syfta bland annat på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 
 Lipnica, Tuzla, del av Tuzla

Bulgarien 

 Lipnitsa, distrikt, Vratsa, Obsjtina Mizija,

Österrike 

 Leibnitz, Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar